Albula kan avse:

 Albula (djur) – släkte av fiskar

Geografi

Frankrike 

 Aubette (vattendrag i Frankrike, Champagne-Ardenne), Département de la Haute-Marne, 
 Aube (vattendrag), departementet Marne i regionen Grand Est,

Italien 

 Tiber River (vattendrag i Italien), Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale,

Schweiz 

 Albula (flod), 
 Albula (bergskedja), Graubünden, 
 Albula (region), region i Schweiz
 Albula/Alvra, kommun i ovan nämnda region